

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Włyń – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Włyń – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta